Александра «Элли» Кик (; родилась 30 июня 1995 года в Форт-Лодердейле, США) — американская теннисистка; победительница пяти турниров ITF (четыре — в одиночном разряде); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2011).

Общая информация 
Кик из спортивной семьи: её отец — Джим — профессиональный футболист, двукратный победитель Супербоула в составе Майами Долфинс.

Александра в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (6)

Победы (1)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
Теннисистка из США Элли Киик 6 лет назад победила рак. Теперь она борется с опухолью мозга 

Теннисисты США